Charles Russell (rugbyspeler) (1884-1957), Australisch rugbyspeler
 Charles Russell (politicus) (1903-1988), Amerikaans gouverneur van Nevada
 Charles Russell (acteur) (1918-1985), Amerikaans acteur
 Chuck Russell (1958), Amerikaans regisseur